Llanelly kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Llanelli, ort i Carmarthenshire, Wales, 
 Llanelly, Monmouthshire, commuity i Wales,